Close Your Eyes (Racoon) - single van de band Racoon
 Close Your Eyes (Bernice Petkere) - lied van Bernice Petkere, gecoverd door tal van artiesten
 Close Your Eyes (Andrzej Smolik) - single van Andrzej Smolik
 Close Your Eyes (Stacey Kent) - album van Stacey Kent
 Close Your Eyes (Glorium) - album van Glorium
 Close Your Eyes (band) - Amerikaanse band
 Close Your Eyes (Felix Jaehn & Vize)